Starman může být:

 Starman (film) – americký sci-fi film z roku 1984
 Starman (komiks) – název několika superhrdinů z komiksových příběhů DC Comics
 Starman (píseň) – píseň Davida Bowieho z roku 1972
 Starman – figurína na sedadle vozu Tesla Roadster, vyneseného do vesmíru při zkušebním letu Falconu Heavy v únoru 2018